

Шишкань () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Хочень.
 Шишкань () — село у повіті Вранча. Адміністративно підпорядковується місту Аджуд.

Шишкань () — село у Ніспоренському районі.